Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji BGL Luxembourg Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl český pár Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká, jehož členky se soutěže nezúčastnily.

Vítězem se stala nenasazená lichtenštejnsko-lucemburská dvojice Stephanie Vogtová a Yanina Wickmayerová, která ve finále zdolala německo-francouzský pár Kristina Barroisová a Laura Thorpeová po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4.

Stephanie Vogtová si připsala premiérový triumf kariéry na okruhu WTA Tour. Stala se tak vůbec první lichtenštejnskou tenistkou v historii, která zvítězila na jakékoli události WTA. Pro Yaninu Wickmayerovou výhra znamenala také premiérové turnajové vítězství na okruhu WTA Tour ve čtyřhře.

Nasazení párů 
  Naděžda Petrovová /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Kristina Mladenovicová /  Katarzyna Piterová (čtvrtfinále)
  Lourdes Domínguezová Linová /  Monica Niculescuová (1. kolo)
  Darija Juraková /  Renata Voráčová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2013